Nahāvand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nahāvand (kommunhuvudort i Iran), Hamadan, 
 Shahrestān-e Nahāvand, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar